Imago mundi correspond à :
 Imago mundi, une série d'ouvrages datant du 
 Imago mundi, une série de bandes dessinées